Са́ка (, ) — правый приток реки Чага, расположенный на территории Чимишлийского (Молдавия) и Тарутинского районов (Одесская область, Украина).

География 
Длина — 52 км (на территории Молдавии — 14 км, Украины — 38 км). Площадь бассейна — 324 км². Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (село Слободка) находится на высоте 81,2 м над уровнем моря. Долина трапецияобразная, шириной 1-3 км; с участками обрывистых берегов (высотой 2 м), частично изрезана балками и промоинами. Русло извилистое, шириной 0,5-3 м; в верхнем и нижнем течении пересыхает. На реке создано несколько прудов.

Берёт начало от двух ручьёв, что юго-восточнее села Чуфлешты. Река течёт на юг, изначально по территории Молдавии (14 км), затем служит государственной границей Молдавии и Украины (1,3 км), пересекает государственную границу и течёт по территории Украины на юго-восток. Впадает в реку Чага (на 46-м км от её устья) восточнее села Весёлая Долина.

Притоки: (от истока к устью)

 Колбараш л
 Кантемир л
 Арса л

Населённые пункты (от истока к устью):

 Троицкое
 Высочанское
 Слободка
 Надречное
 Иванчанка
 Бородино
 Весёлая Долина

Примечания

Литература 
 
 

Бассейн Когильника
Реки Одесской области
Реки Чимишлийского района
Реки, расположенные между бассейнами рек Прут и Днестр